Андриамирадо Аро Хасина Андрианариманана (; родился 21 апреля 1991, Антананариву, Мадагаскар) — мадагаскарский футболист, полузащитник южноафриканского клуба «Блэк Леопардс».

Клубная карьера 
Паскаль родился в столице Мадагаскара — Антананариву. Первым клубом игрока стал «Фоса Джуниорс» из Махадзанги. В 2018 году стал игроком южноафриканской команды «Кайзер Чифс». Тем не менее, сыграв десять матчей в чемпионате, перешёл в другой клуб из ЮАР — «Блэк Леопардс». В 2019 стал участником Кубка африканских наций.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте news.sportbox.ru

Футболисты Мадагаскара
Игроки сборной Мадагаскара по футболу
Игроки ФК «Фоса Джуниорс»
Игроки ФК «Кайзер Чифс»
Игроки ФК «Блэк Леопардс»